Kanonenbahn ist die umgangssprachliche Bezeichnung für:
 die überregionale Bahnverbindung Berlin – Metz, siehe Kanonenbahn
 die Bahnstrecke Zossen – Jüterbog in Brandenburg, siehe Königlich Preußische Militär-Eisenbahn
 die Glantalbahn in Rheinland-Pfalz
 die ehemalige Bahnstrecke Biederitz–Magdeburg-Buckau in Sachsen-Anhalt
 die ehemalige Straßenbahn Cuxhaven in Niedersachsen
 die Wutachtalbahn in Baden-Württemberg
Siehe auch:
 Kanonenbahn-Radweg